Smolinka ist der Name mehrerer Flüsse

 Nebenfluss des San in Polen; siehe Smolinka (San)
 Nebenfluss der Sołotwa in Polen; siehe Smolinka (Sołotwa)
 Nebenfluss der Vlára in Tschechien; siehe Smolinka (Vlára)